Karya Mulya (Sinunukan), een plaats in Indonesië
Karya Mulya (Rambang Kapak Tengah), een plaats in Indonesië
Karya Mulya (Rambah Samo), een plaats in Indonesië
Karya Mulya (Pondok Suguh), een plaats in Indonesië
Karya Mulya (Megang Sakti), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing